Волоконовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Волоконовка — посёлок городского типа, административный центр Волоконовского района Белгородской области.
 Волоконовка — село в Чернянском районе Белгородской области.
 Волоконовка — село в Кантемировском районе Воронежской области.